Michael Russell (bisschop), een Iers rooms-katholiek bisschop
 Michael Russell (tennisser), een Amerikaans tennisser
 Michael Russell (zeiler) (*1949), een sportzeiler van de Bahama's
 Michael Russell (scenarioschrijver), scenarioschrijver voor diverse televisieseries, onder meer Emmerdale Farm